Hazlewood Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Hazlewood Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland
 Hazlewood Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Hazlewood Creek (Little Bowen River), Nebenfluss des Little Bowen River in Queensland